Gremo steht für:
 Angelo Gremo (1887–1949), ein italienischer Radrennfahrer
 Gremo (Unternehmen), ein schwedischer Hersteller für Holzernte-Maschinen